Le lek, monnaie nationale de l'Albanie.
 L.E.K. Consulting, un cabinet de conseil en stratégie
 Le Lek, partie du Rhin, aux Pays-Bas.
 De Lek, ancienne commune des Pays-Bas, formée par une partie de la rivière du même nom.
 Le Lek, petite rivière de Groningue et de Drenthe, aux Pays-Bas.
 Lek, un film néerlandais de Jean van de Velde (2000).
 Le lek est une aire de parade nuptiale.
 Lek est un artiste contemporain français.
 Le port du Lek, un bassin portuaire de Rotterdam, aux Pays-Bas.